Гульшара Наушаевна Абдыкаликова ( род. 15 мая 1965) — казахстанский государственный деятель, аким Кызылординской области с 2020 до 2022 года.

Биография 
Родилась в 1965 году в Кызылординской области. Происходит из рода Кыпшак, входящего в Средний жуз.

Образование высшее, окончила Джамбулский технологический институт лёгкой и пищевой промышленности, по специальности «экономист», кандидат экономических наук.

После окончания института в 1987—1994 годы работала старшим инспектором, начальником отдела Кызылординского облуправления социальной защиты населения.

В 1994—1995 годы — консультант Комитета Верховного Совета РК по социальной защите населения.

В 1995—2003 годы работала в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на должностях начальника отдела, заместителя начальника управления, начальника управления пенсионного обеспечения, заместителя директора Департамента социального обеспечения, директора Департамента социального обеспечения и социальной помощи, директора Департамента пенсионного обеспечения и регулирования доходов населения.

С марта 2003 по декабрь 2005 года — вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С декабря 2005 года по октябрь 2006 — председатель правления АО "Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания».

С октября 2006 по октябрь 2007 — вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С октября 2007 по январь 2008 — ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения.

С января 2008 по март 2009 — советник Президента Республики Казахстан, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте.

С марта 2009 по сентябрь 2012 года — министр труда и социальной защиты населения РК.

С сентября 2012 года — советник президента Республики Казахстан.

С ноября 2013 года — заместитель премьер-министра Республики Казахстан.

11 ноября 2014 года Указом Главы государства назначена Государственным секретарём Республики Казахстан.

25 февраля — 16 августа 2019 года — заместитель премьер-министра Республики Казахстан.

С 16 августа 2019 года — депутат мажилиса парламента Казахстана.

04 сентября 2019 года избрана председателем комитета палаты по социально-культурному развитию мажилиса парламента Казахстана.

С 28 марта 2020 года по 7 апреля 2022 года — аким Кызылординской области. Первая женщина, ставшая акимом области в Казахстане.

Награды 
 1998 (17 августа) — Медаль «Астана»;
 2001 (9 декабря) — Медаль «Ерен Еңбегі үшін»;
 2009 (14 декабря) — Орден Парасат;
 2021 (18 июня) — Почётная грамота Президента Российской Федерации — за большой вклад в развитие международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства, укрепление дружбы между народами.;
 Указом президента РК от 2 декабря 2021 года награждёна орденом «Барыс» 3 степени.
 Правительственные медали, в том числе:
 2001 — Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»;
 2005 — Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан»;
 2008 — Медаль «10 лет Астане»;
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»;
 2015 — Медаль «20 лет Ассамблеи народа Казахстана»;
 2016 — Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан»;
 2018 — Медаль «20 лет Астане»;
 2020 — Медаль «25 лет Конституции Республики Казахстан»;
 2021 — Медаль «30 лет независимости Республики Казахстан»;

Примечания

Ссылки 
 Информация о руководстве Министерства труда и социальной защиты населения РК .
 Абдыкаликова назначена заместителем премьер-министра Казахстана 
 Указ «О назначении Абдыкаликовой Г. Н. Государственным секретарём Республики Казахстан»

Выпускники Джамбулского технологического института лёгкой и пищевой промышленности
Кандидаты экономических наук
Министры труда и социальной защиты Казахстана
Члены политического совета партии «Аманат»
Политики по алфавиту
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва
Акимы Кызылординской области